El Parque del Emprendimiento de Medellín es un espacio público del plan de desarrollo de la ciudad 2004-2007, entre cuyos objetivos -según la administración de la ciudad-, está el de promover la cultura del emprendimiento desde las generaciones jóvenes, aprovechando los activos de conocimiento que en estas materias se han construido desde diversas organizaciones y universidades locales.

Otro objetivo fundamental concreto del Parque es promover la creación de empresas (privadas y asociativas), en sectores estratégicos de la economía que brinden oportunidades a la población urbana y rural del municipio, a partir de la identificación de mercados regionales, nacionales e internacionales.

En este sentido fue creado, como marco general, el programa llamado Cultura E (Cultura Empresarial), el cual ha mostrado excelentes resultados a través de sus diferentes programas: Concursos de Planes de Negocios y Capital Semilla, Banco de las Oportunidades, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal, Red de Microcréditos y Medellín mi Empresa), entre otros.

Actualmente, Parque E ha sido catalogado entre las mejores incubadoras universitarias en el mundo, hace parte de la estrategia Innovación UdeA e integra el compendio de programas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de Medellín. El Parque del Emprendimiento está ubicado en la calle 70 No 52 – 72, oficina 505 (Edificio de Extensión UdeA), cerca al Parque de los Deseos, Parque Explora, el Jardín Botánico, la Carrera Carabobo y la estación Universidad del Metro de Medellín.

Además, en el año 2017 inició actividades en Urabá, sede ubicada en el séptimo piso de la Cámara de Comercio de Apartadó. 

El Parque y sus emprendedores se conectarán más fácilmente con los programas de ciudad, nacionales e internacionales que promueven el emprendimiento con potencial de generar alto impacto.

Referencias 
http://www.parquedelemprendimiento.com/

Medellín
Parques empresariales